

Cinema e televisione
Volcano – film di William K. Howard del 1926
Volcano – film di Dave Fleischer del 1942
Spara alla lava (Volcano) – episodio della prima stagione di South Park

Geografia
Volcano – CDP della California, Stati Uniti
Volcano – CDP delle Hawaii, Stati Uniti

Musica
Volcano – supergruppo statunitense attivo dal 2003 al 2004
Volcano – album di Jimmy Buffett del 1979
Volcano – album dei Satyricon del 2002
Volcano – album di Edie Brickell del 2003
Volcano – album dei Volcano del 2004
Volcano – album dei Temples del 2017

Pagine correlate 
Vulcano (disambigua)